Der Kanton Magny-en-Vexin war bis 2015 ein französischer Wahlkreis (Kanton) im Arrondissement Pontoise, im Département Val-d’Oise und in der Region Île-de-France; sein Hauptort war Magny-en-Vexin. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 1998 bis 2015 Jean-Paul Muller (PS).

Der Kanton Magny-en-Vexin war 199,18 km² groß und hatte (2011) 17.088 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 86 Einwohnern pro km² entsprach.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 26 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Magnyenvexin
Aufgelöst 2015